La competizione del concorso completo individuale di equitazione dei Giochi della XVII Olimpiade si è svolta nei giorni dal 6 al 10 settembre 1960 a Piazza di Siena, e al Centro ippico di Pratoni del Vivaro.

Risultati singole prove

Prova di dressage 
Si è disputata nei giorni dal 6 al 8 settembre a Piazza di Siena.

Prova di Cross-country 
Si è disputata il giorno 9 settembre al Centro ippico di Pratoni del Vivaro.

Prova di salto 
Si è disputata il giorno 10 settembre a Piazza di Siena.

Classifica Finale

Bibliografia

Collegamenti esterni

Concorso completo individuale